Zkratka LTE může znamenat:

 Long Term Evolution – technologie určená pro vysokorychlostní Internet v mobilních sítích
 Loss of tail-rotor effectiveness – ztráta účinnosti ocasního rotoru u helikoptér
 Lunar Transient Events – Měsíční přechodné jevy
 VKM kód rakouského dopravce LTE Logistik- und Transport

Externí odkazy 
 

Zkratky